Okręty US Navy o nazwie USS "Pensacola", pochodzącej od miasta Pensacola:
Pierwszy "Pensacola" był parowcem zwodowanym w 1859 i został wycofany ze służby w 1911.
Drugi "Pensacola" (AK-7/AG-13) był niemieckim parowcem przejętym przez Stany Zjednoczone w momencie przystąpienia przez ten kraj do I wojny światowej, a później był używany jako transportowiec.
Trzeci "Pensacola" (CA-24)  był krążownikiem zwodowanym w 1926, który służył do końca II wojny światowej.
Czwarty "Pensacola" (LSD-38) był okrętem desantowym zwodowanym w 1971, który został wycofanym w 1999.

Pensacola